

Geografia
Parco nazionale di Maiko, Repubblica Democratica del Congo

Manga
Maiko Kaji, personaggio della serie Hataraki Man
Maiko Haaaan!!!, serie comica giapponese televisiva del 2007

Mestieri
Maiko, apprendista geisha

Persone
Maiko Kawakami, attrice giapponese 
Maiko Ito, attrice giapponese
Maiko Sakae, cantante e musicista giapponese 
Maiko Yūki, idol AV giapponese, cantante e spogliarellista
Maiko Itai, Miss Universo giapponese 2010

Stazioni ferroviarie
Stazione di Maiko
Stazione di Maiko-kōen 
Stazione di Nishi-Maiko 
Stazione di Ōmi-Maiko